<< 65-я Церемонии вручения 67-я >>

66-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года. Вручение премий состоялось 25 августа 2014 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущим выступил телеактёр Сет Майерс.

Список номинантов был озвучен 10 июля 2014 года. Вскоре он был подвергнут резкой критике из-за выдвижения очередной год подряд одних и тех же лиц и программ и игнорирования признанных за прошедший год критиками актёров, в первую очередь среди которых выделяются Татьяна Маслани, Беллами Янг, Мелисса Макбрайд, Эми Шумер, Тимоти Олифант, Уолтон Гоггинс, а также сериалы «Хорошая жена», «Проект Минди» и «Мастера секса».

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

Примечания

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2014
События 25 августа
Август 2014 года
2014 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2014 года